Владимир Голо́вченко:
 Головченко, Владимир Иванович (1962—2017) — украинский историк и политолог.
 Головченко, Владимир Терентьевич (1921—1945) — Герой Советского Союза.